Het seizoen 2007 van de Tippeligaen, de hoogste Noorse voetbaldivisie, ving op 9 april 2007 aan en eindigde op 3 november 2007. Met nog twee speeldagen te gaan, werd SK Brann landskampioen nadat Stabæk verloor van Viking. Het betekende de eerste titel voor Brann sinds 1963. Stabæk eindigde op de tweede plaats; de beste prestatie ooit in de hoogste divisie.

Brann speelde in de tweede voorronde van de Champions League. Stabæk, Viking en Lillestrøm (beker) speelden in de eerste voorronde van de UEFA Cup. Sandefjord en Start degradeerden rechtstreeks naar de tweede klasse. Odd Grenland degradeerde als derde club uit de Tippeligaen nadat de play-offwedstrijden tegen Bodø/Glimt verloren gingen (4-2).

Uitslagen
{| class="wikitable" style=" text-align:center; font–size:95%;" width="90%"
|-style="background:#F0F0F0;"
!align="left"| !!BRA!!FRE!!LIL!!LYN!!OGB!!ROS!!SAF!!STA!!STA!!STR!!TRØ!!VIK!!VÅL!!AAL|-
|SK Brann
|bgcolor="#808080"| || 2–2||3–1||3–1||4–0||3–2||1–0||3–0||2–2||3–1||2–1||5–2||4–1||2–1
|-! style="background:#F0F0F0;"
|Fredrikstad
||0–4||bgcolor="#808080"| || 0–0||3–1||1–1||4–3||2–0||1–2||3–0||1–1||2–1||2–0||1–0||2–1
|-
|Lillestrøm
||1–5||3–0||bgcolor="#808080"| || 3–1||1–1||4–1||1–1||1–1||1–0||2–0||0–3||4–1||0–1||7–0
|-! style="background:#F0F0F0;"
|Lyn
||6–0||0–0||0–4||bgcolor="#808080"| || 3–1||2–1||3–0||3–2||4–1||1–0||4–3||2–3||3–1||0–0
|-
|Odd Grenland
||0–2||2–0||0–1||2–0||bgcolor="#808080"| || 1–2||4–0||1–5||2–0||0–1||0–1||1–3||1–4||3–0
|-! style="background:#F0F0F0;"
|Rosenborg
||3–0||1–1||1–1||3–0||4–1||bgcolor="#808080"| || 2–0||3–0||4–1||1–2||4–3||4–2||2–0||2–2
|-
|Sandefjord
||2–3||2–2||0–2||3–1||0–2||1–2||bgcolor="#808080"| || 2–3||1–3||0–1||2–1||4–1||1–3||3–0
|-! style="background:#F0F0F0;"
|Stabæk
||0–1||0–2||3–1||3–2||1–0||2–1||1–1||bgcolor="#808080"| || 1–1||3–2||5–0||2–1||2–2||4–2
|-
|Start
||1–1||3–1||0–0||0–1||1–2||2–1||3–1||1–1||bgcolor="#808080"| || 2–3||1–1||1–1||1–0||1–2
|-! style="background:#F0F0F0;"
|Strømsgodset
||2–4||2–1||1–1||1–1||2–1||1–1||4–0||0–5||3–2||bgcolor="#808080"| || 1–2||1–2||1–2||0–4
|-!
|Tromsø
||3–0||4–1||2–1||2–1||2–4||2–1||2–1||0–1||1–1||2–2||bgcolor="#808080"| || 2–1||1–0||0–2
|-! style="background:#F0F0F0;"
|Viking
||3–1||2–2||1–1||4–2||2–1||1–1||0–0||2–1||2–0||3–0||3–1||bgcolor="#808080"| || 2–1||3–0
|-
|Vålerenga
||2–0||2–0||1–3||0–0||1–1||2–1||2–0||1–1||3–2||1–1||2–2||1–3||bgcolor="#808080"| || 2–1
|-! style="background:#F0F0F0;"
|'Aalesund
||2–1||3–3||1–3||3–1||2–1||1–2||4–1||1–4||2–4||3–2||2–3||0–2||1–0||bgcolor="#808080"|
|}

Eindstand

Promotie/degradatie
 Start en Sandefjord degraderen rechtstreeks naar de Adeccoligaen.
 Strømsgodset IF, Aalesund FK en Bodø/Glimt promoveren naar de Tippeligaen.
 Odd Grenland verloor met 4-2 na twee play-offwedstrijden van Bodø/Glimt en degradeert naar de Adeccoligaen.

Statistieken
TopscorersIn onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.AssistsIn onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met zeven of meer assists achter hun naam.''

Meeste speelminuten

Scheidsrechters

Toeschouwers

SK Brann

Bijgaand een overzicht van de spelers van SK Brann, die in het seizoen 2007 onder leiding van trainer-coach Mons Ivar Mjelde voor de derde keer in de clubgeschiedenis de titel opeisten in Noorwegen.

Zie ook
Noorse voetbalbeker 2007
Noors voetbalelftal in 2007

Tippeligaen
Competitievoetbal 2007